Magwe, nome alternativo di Magwi, città del Sudan del Sud
 Magwe, trascrizione alternativa di Magway, città della Birmania
 Magwe Football Club, squadra di calcio di Magway